Сен-Рафае́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 140 км на схід від Бордо, 31 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 113,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Рафаель на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Рафаель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Рафаель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь